L'Appât (1995), een Franse film van Bertrand Tavernier
L'Appât (2010), een Canadese film van Yves Simoneau